The Telltale Knife est le titre de plusieurs œuvres :
 The Telltale Knife, film américain de William Duncan (1911)
 The Telltale Knife, film américain de Tom Mix (1914)